Bielen ist der Name folgender Orte:

 Bielen, Ortsteil der Stadt Nordhausen, Thüringen
 Bielsko (ehemals Bielen im Landkreis Birnbaum, Reichsgau Wartheland), Ortsteil der Gemeinde Międzychód der Woiwodschaft Großpolen, Polen

Bielen ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Barthol von Bielen (1653–1708), gräflich-schwarzburgischen Gemeinschaftsberghauptmann
 Otto Bielen (1900–1964), österreichischer Bühnenschriftsteller und beim Film tätig

Siehe auch:
 Pielen
 Biehlen